Stephen Tsang (medisch wetenschapper), Amerikaans oogheelkundige en geneticus
 Stephen Tsang (muziekproducent), Hongkong-Chinees muziekproducent voor films
 Stephen Tsang (politicus), Surinaams minister